Bilyky (ukrainisch ; russische Entsprechung Beliki/Белики) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Bilyky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Bilyky (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Bilyky (Koselez)